Книга о Таудале-рыцаре () — памятник литературы XV века на западнорусском языке церковно-религиозного характера.

История 
Оригинальный рассказ под названием «» («Visio Tnugdali») появился в XII веке на латинском языке в Ирландии. Белорусский перевод восходит к неизвестному чешскому источнику и создан ранее конца XV века. Он известен в единственном списке, входившем в состав сборника середины XVI века, который хранился в библиотеке графов Красинских в Варшаве и погиб во время Второй мировой войны.

Сюжет 
Сюжет основан на описании необычного путешествия по загробной жизни души рыцаря Таудала, временно потерявшего сознание из-за запоя. Пораженный страданиями грешников в аду, герой раскаивается в своих проступках и решает жить праведно по христианским заповедям.

Литература 
 Чамярыцкі, В. А. «Аповесць пра Таўдала» / В. А. Чамярыцкі //  — С. 139.

Примечания 

Литература на западнорусском языке